Duffner ist ein deutscher Familienname. Es handelt sich wohl um einen Herkunftsnamen zu Teufen, Teufen bei Oberndorf am Neckar, im Dialekt Du(i)fen gesprochen, oder Tüfingen.

Namensträger 
 Christof Duffner (* 1971), deutscher Skispringer
 Georg Duffner (* 1954), deutscher Unternehmer
 Hans Duffner (1908–1945), deutscher Schriftsteller und SD-Agent
 Heinz Duffner (1926–1984), deutscher Politiker (SPD)
 Josef Duffner (1868–1935), Gutsbesitzer, Landtagspräsident und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Tobias Duffner (* 1983), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Duffner (* 1937), deutscher Schriftsteller

Siehe auch 
 Dufner

Einzelnachweise 

Familienname
Wohnstättenname